Ștefănești (Argeș), een stad in het Roemeense district Argeș
 Ștefănești (Botoșani), een stad in het Roemeense district Botoșani
 Ștefănești (Vâlcea), een gemeente in Vâlcea, in de regio Oltenië, in het zuiden van Roemenië